VI Corpo d'armata Grande unità militare italiana che può riferirsi a:
VI Corpo d'armata – Grande unità militare del Regio Esercito attiva nell prima e nella seconda guerra mondiale
VI Corpo d'armata – Grande unità militare dell'Esercito Italiano attiva dal 1952 al 1972